Unha-de-gato ou unhas-de-gato é o nome comum de diversos táxones vegetais:

 Ononis reclinata
 Ononis reclinata subsp. reclinata
 Ononis spinosa
 Ononis spinosa subsp. australis
 Vicia hirsuta
 Ficus repense
 Uncaria tomentosa

Ver também 
 Unha-gata

Planta originaria da Amazônia. Unha de gato também conhecida como Herinha é uma planta medicinal que cresce em forma de cipó formando arbustos trepadores. Possui folhas verdes claras com espinhos levemente curvados, seu caule de cor marrom ou verde. As flores de cor amarela e vagens da semente que podem chegar a 30 cm.  

Um dos seus princípios ativos (rincofilina) foi demonstrado em ratos ser eficaz contra metástases de células cancerosas do pulmão.